Switalla ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Switalla (eigentlich: Stachus Switalla; 1896–1970), deutscher kommunistischer Politiker (USPD/KPD/SED)
 Eduard Switalla (1919–2004), Bezirksverwaltungsleiter und Oberst im Ministerium für Staatssicherheit in der DDR